Amiel kan syfta på

Personer

Efternamnet Amiel
Gausbert Amiel, trubadur
Henri Frédéric Amiel, schweizisk författare och professor
Jon Amiel, brittisk regissör
Louis-Félix Amiel, fransk målare
Thierry Amiel, fransk sångare

Förnamnet Amiel
Amiel Daemion, australisk sångare
Amiel Flippo, amerikansk filosof och författare

Franska efternamn
Förnamnsförgreningssidor
Mansnamn